La liste des pays selon l'écart de revenus entre hommes et femmes classe les pays du monde selon les inégalités de revenus salariaux entre hommes et femmes. Les données proviennent de l'indice sexospécifique du développement humain, calculées par le bureau statistique des Nations unies dans le programme global d'indice de développement humain.

La méthodologie consiste à comparer le revenu national brut (RNB) théorique moyen des femmes avec celui des hommes à partir de la base des parts féminines et masculines de la population, des parts féminines et masculines de la population économiquement active, du ratio des salaires féminins par rapport aux hommes dans tous les secteurs et du RNB par habitant en dollars PPA. La construction de différences pouvant justifier les écarts salariaux entre hommes et femmes est de deux types : la construction de filières sexuées et la construction de conditions de travail différentes pour un même emploi.

Liste des pays 
Les données sont exprimées en dollar international pour respecter la parité de pouvoir d'achat (PPA), et arrêtée à l'année 2017.

Notes et références

Articles connexes 
 Inégalités de revenus salariaux entre hommes et femmes
 Liste des pays par taux de masculinité
 Indice d'inégalité de genre
 Inégalités homme-femme
 Discrimination à l'embauche

inegalite de revenus
Inégalités de revenu entre hommes et femmes